Le patronyme  Fiorentino est d'origine italienne et signifie florentin. Il est également porté par des Juifs originaires d'Italie (de Toscane) ou de Tunisie (Granas) où ce nom de famille est attesté à Tunis au début du . 

Fiorentino, saint catholique en Italie, est fêté le 14 février, avec Modestino et  Flaviano comme saints patrons  de la Santa Chiesa Avellinese.

Patronyme 
 Bernard Fiorentino (né en 1943), pilote automobile français.
 Francesco Fiorentino (mort en 1516), architecte florentin.
  (1834 – 1884), philosophe italien.
 Giovanni Fiorentino, écrivain du Trecento, auteur d'un recueil de nouvelles sous le titre de Il Pecorone.
 Jeff Fiorentino (né en 1983), joueur américain de baseball.
 Linda Fiorentino (né en 1958), actrice américaine.
 Marc Fiorentino (né en 1959), banquier d'affaires, trader et PDG français.
 Mario Fiorentino (1918 – 1982), architecte italien.
 Maturino Fiorentino (1490 - 1528), peintre italien.
 Pier-Angelo Fiorentino (1811-1864), écrivain français d'origine italienne. 
 Pier Francesco Fiorentino (1444/1445 - après 1497), peintre italien.
 Rosso Fiorentino (1494 - 1540), peintre italien.
 Sergio Fiorentino (1927 –1998), musicien napolitain.
 Stefano Fiorentino, peintre italien du Trecento.

Prénom 
 (1921 – 2000), homme politique italien.
 (né à Ravenne le ), joueur d'échecs italien.

Toponymes 
Fiorentino, commune de la République de Saint-Marin.
Castiglion Fiorentino, commune italienne.
Montelupo Fiorentino, commune italienne.
Sesto Fiorentino, commune italienne.
 Le Palazzo Fiorentino, palais de la ville de Messine, édifié par  Filippo Juvarra,  détruit par un  tremblement de terre en  1908.

Autres acceptions ou utilisations
 Le Capodanno fiorentino, fête de Florence du , entrant dans le Calendario pisano depuis le Moyen Âge.
 Le Catasto fiorentino, un registre cadastral de Florence datant du  .
 Le Codice fiorentino, la dernière édition de la Historia universal de las cosas de Nueva España.
 Le Studio Fiorentino, un des premiers établissements de l'université de Florence, le Studium Generale du pape Clément VI, ouvert en 1348.
Chianti fiorentino, variété de Chianti.
FC Fiorentino, club de football saint-marinais (Italie).
Maggio Musicale Fiorentino, festival d'opéra tenu à Florence (Italie).
Le Fiorentino, dialecte Italien.

Notes et références

Liens externes 
Diffusion du patronyme Fiorentino en Italie

Fiorentino
Patronyme italien